Acquevive ima više značenja:
 Acquevive, Campobasso
 Acquevive, Isernia